

Film

A Wild Goose Chase – cortometraggio del 1908 diretto da Percy Stow
A Wild Goose Chase – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Champion Film Company
A Wild Goose Chase – film del 1919 diretto da Harry Beaumont
A Wild Goose Chase – documentario del 1919 prodotto dalla Ford Motor Company
The Wild Goose Chase –  film del 1915 diretto da Cecil B. DeMille